Дэнни Копек (; 28 февраля 1954 — 12 июня 2016, Нью-Йорк) — американский шахматист, международный мастер (1985). Профессор информатики в Бруклинском колледже.

Шахматная карьера 
Чемпион Шотландии (1980).

Изменения рейтинга

Семья 
 Жена — Сильвия
 Сын — Дэвид
 Пасынок — Оливер

Публикации 
 Best Games Of The Young Grandmasters, with Craig Pritchett (non-fiction chess), publisher Bell and Howell, 1980, Лондон
 Master Chess: A Course in 21 Lessons, 1985  (non-fiction chess)
 Practical Middlegame Techniques, 1997, with Rudy Blumenfeld (non-fiction chess)
 Test, Evaluate, and Improve your Chess, 1998, в соавторстве с Hal Terrie (non-fiction chess)
 Chess World Title Contenders and Their Styles, 2002, в соавторстве с Крейгом Причеттом (non-fiction chess)
 Mastering the Sicilian, 2003, (non-fiction chess)
 Winning the Won Game, 2004, в соавторстве с Любомиром Фтачником (non-fiction chess)

Примечания

Ссылки 

Шахматисты США
Математики США
Выпускники Дартмутского колледжа
Выпускники Эдинбургского университета
Преподаватели Бруклинского колледжа
Шахматные теоретики